Droga krajowa B29 (Austria)
 Droga krajowa B29 (Niemcy)